algenzakdrager
 buikige zakdrager
 dubbelzakdrager
 dwergzakdrager
 gewone zakdrager
 graszakdrager
 grijze heidezakdrager
 grote reuzenzakdrager
 hooglandzakdrager
 hoornzakdrager
 kleine reuzenzakdrager
 kleine zandzakdrager
 knopzakdrager
 kustzakdrager
 pluimzakdrager
 poederzakdrager
 ronde zakdrager
 sierlijke zakdrager
 sigaarzakdrager
 slakkenhuiszakdrager
 voorjaarszakdrager
 zandzakdrager
 zwarte heidezakdrager